Numisius ist der Name folgender Personen:

 Gaius Numisius Maximus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Gavius Crispus Numisius Iunior, römischer Politiker
 Marcus Numisius Senecio Antistianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Camurius Numisius Iunior, römischer Suffektkonsul 161